Theo Bongonda (ur. 20 listopada 1995 w Charleroi) – belgijski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Cádiz CF.

Przypisy

Bibliografia 

Statystyki w bazie ESPN FC 
 

Belgijscy piłkarze
Urodzeni w 1995
Piłkarze SV Zulte Waregem
Piłkarze Celty Vigo
Piłkarze Trabzonsporu
Piłkarze KRC Genk
Ludzie urodzeni w Charleroi